Zijlroede is een kanaal dat naar een spuisluis of zijl loopt, zie verder zijldiep. In de provincie Friesland bevinden zich een aantal wateren met de naam Zijlroede (Fries: Sylroede).

 Zijlroede (Hindeloopen) in Hindeloopen
 Zijlroede (Joure) (Jouster Sylroede), tussen de Joustersluis en Joure
 Zijlroede (Lemmer) (Sylroede) bij Lemmer
 Zijlroede (Nes) (Nesker Sylroede) bij Nes (Boornsterhem)
 Zijlroede (Offingawier) (Offenwierster Sylroede) bij Offingawier
 Zijlroede (Sijbrandaburen) (Sibrandabuorster Sylroede) bij Sijbrandaburen

Zie ook
 zijl (toponiem)